Osoby o nazwisku Heidegger:
 Klaus Heidegger – austriacki narciarz alpejski
 Linus Heidegger – austriacki panczenista
 Martin Heidegger – niemiecki filozof